291
291, szám
291-es busz, buszvonal Budapesten
291, 1905-ben alapított művészeti galéria
291 (1915–1916) művészeti folyóirat
291 Alice, kisbolygó